Fortin ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Fortin (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Ariane Fortin (* 1984), kanadische Boxerin
 Caroline Fortin (* 1960), kanadische Verlegerin und Spieleentwicklerin
 Dominique Fortin (* 1961), kanadischer Filmeditor
 Filippo Fortin (* 1989), italienischer Radrennfahrer
 Jean-François Fortin (* 1979), kanadischer Sportler
 Marco Fortin (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Valentine Fortin (* 1999), französische Radsportlerin
 Viktor Fortin (* 1936), österreichischer Komponist

Fortin ist der Ortsname von:
 Fortín de las Flores, Mexiko
 Municipio Fortín, Verwaltungseinheit in Mexiko
 Fortín de Santa Rosa, Uruguay
 Fortín Libertad, Bolivien
 Point Fortin, Trinidad und Tobago

Fortin ist:
 ein altes Getreidemaß, siehe Fortin (Einheit)

Siehe auch:
 Fourteen
 Fortín Rock